Лавесьєр () - муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Канталь
 Лавесьєр () - муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Дордонь